En aéronautique, la voilure désigne l'ensemble des surfaces portantes d'un aérodyne. Par analogie, on parle également de la voilure d'un oiseau.
 Dans la marine à voile, la voilure désigne l'ensemble des surfaces exposées au vent et directement destinées à la propulsion (voiles, panneaux...).

Voir aussi
 
 Voile (navire)